Горбуно́в () — російське прізвище. Відомі носії:

Горбунов 
 Горбунов Борис Миколайович (1901 — 1944) — український вчений у галузі будівельної механіки, член-кореспондент АН УРСР
 Горбунов Валерій Петрович (1953) — радянський футболіст
 Горбунов Володимир Володимирович (1982) — російський хокеїст
 Горбунов Володимир Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбунов Дмитро Вікторович (1988) — білоруський хокеїст
 Горбунов Дмитро Вікторович (1981—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбунов Іван Федорович (1831—1896) — російський письменник, актор
 Горбунов Ігор Дмитрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Горбунов Олександр Володимирович (1969) — український політик
 Горбунов Олексій Сергійович (1961) — радянський, український і російський актор театру та кіно
 Горбунов Сергій Олегович (1994) — український футболіст
 Горбунов Юрій Миколайович (1970) — український телеведучий, шоумен
 Горбунов Ярослав Володимирович (1974) — український політик

Горбунова 
 Горбунова Анастасія (* 1995) — українська гірськолижниця.
 Горбунова Лідія Миколаївна (1956) — кандидат юридичнихї наук, доцент, Заслужений юрист України.
 Андреєва-Горбунова Олександра Азарівна — радянська діячка спецслужб.
 Горбунова Ольга Костянтинівна (1993) — російська ватерполістка.
 Горбунова Тетяна Ігорівна (1990) — російська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Див. також 
 Вулиця Академіка Горбунова
 Горбуров

Російські прізвища